Чоппо — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чоппо — река, правый приток р. Улахан-Ботуобуя, координаты 62°52' с. ш. 112°46' в. д., код ГКГН 419853.
 Чоппо — река, левый приток р. Маспакы, координаты 70°29' с. ш. 114°16' в. д., код ГКГН 376951.
 Чоппо — озеро, на левом берегу р. Ары-Онгорбут, координаты 71°38' с. ш. 119°48' в. д., код ГКГН 378312.
 Чоппо — река, левый приток р. Муна, координаты 67°43' с. ш. 119°44' в. д., код ГКГН 335680.
 Чоппо — река, левый приток р. Агынок, координаты 56°02' с. ш. 128°52' в. д., код ГКГН 131691.
 Чоппо — река, левый приток р. Буркан, координаты 71°39' с. ш. 119°40' в. д., код ГКГН 131687.
 Чоппо — озеро, юго-западнее оз. Эльгян, координаты 73°26' с. ш. 118°01' в. д., код ГКГН 415666.
 Чоппо — река, правый приток р. Сагалах-Средняя, координаты 72°05' с. ш. 115°22' в. д., код ГКГН 416091.

См. также

Примечания